

Geografia
 Groß Lüben (Bad Wilsnack) – città tedesca del Brandeburgo
 Lüben – frazione di Wittingen, città tedesca della Bassa Sassonia
 Lüben – toponimo tedesco di Lubin, città polacca del distretto di Lubin

Persone
 Johann Lüben (1821-1889) – agricoltore e politico tedesco

Pagine correlate 
Lubin (disambigua)
Lübben